Дилан () — имя собственное; распространено в виде имени или фамилий.

См. также Диллон.

Фамилия
 Дилан, Боб (род. 1941) — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних шестидесяти лет.
 Дилан, Джейкоб (род. 1969) — американский автор-исполнитель, лидер группы The Wallflowers, а также сольный музыкант.
 Дилан, Натали (род. 1986) — американская девушка, совершившая резонансную продажу девственности на интернет-аукционе.

Имя
 Дилан Бордж (род. 2003) — гибралтарский футболист, нападающий клуба «Европа» и сборной Гибралтара.
 Дилан Томас (1914—1953) — валлийский поэт, прозаик, драматург, публицист.
 Дилан Эйланд (род. 1983) — американский диджей, специализирующийся на создании электронной танцевальной музыки.

Псевдонимы 
 Боб Дилан (при рождении Роберт Аллен Циммерман; род. 1941) — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр.

См. также 
 Dylan